ТИС-Зерно () — украинский зерновой терминал. Занимается перевозом и хранением хлебных грузов. Входит в группу терминалов компании «Трансинвестсервис».

Принадлежит ООО «ТИС-Зерно», основанному в 1999 году. Основатель и владелец 100 % акций — российский предприниматель Алексей Федорычев. Директор терминала — Игорь Чобитько.

Терминал расположен в акватории порта «Южный» на северо-востоке от Одессы. Занимает земельный участок площадью 14 га. Перевалка грузов осуществляется на причале № 16 (длина — 279 м, глубина у границы — 14 м).

Грузооборот — 2 млн тон в 2018 году.

Мощность единовременного хранения складов — 460 тыс. т. Мощность напольного склада зерна — 120 тыс. т.

Примечания

Ссылки 
 Серед учасників корупційної схеми на ДПЗКУ — структури російського бізнесу (ІНФОГРАФІКА)
 ТИС-Зерно собирается стать крупнейшим в Европе
 «Зерновая Столица» построила крупнейший в Европе напольный склад для «ТИС-Зерно»
 Терминал Федорычева автоматизирует обработку зерновых
 «ТИС-Зерно» Федорычева ежесуточно разгружает тысячу автопоездов
 Как работает самый крупный частный порт в Украине

Порты Чёрного моря
Порты Украины
Предприятия Одессы